Dans l'histoire de la marine française, quatre classes de navires se sont intitulées classe Suffren :
 la , une classe de navires de ligne de 90 canons du début du  ;
 la , une classe de croiseurs lourds des années 1930, dont a fait partie le Suffren ;
 la , une classe de frégates lance-missiles lancée en 1961, composée du Suffren et du Duquesne ;
 la , une classe de sous-marins nucléaires d'attaque dont le lancement de la première unité eut lieu en juillet 2019.